NAOJ steht für:

 National Astronomical Observatory of Japan, eine astronomische Forschungsinstitution in Japan
 (100483) NAOJ, ein Asteroid des Hauptgürtels

Abkürzung